Николини — итальянская фамилия. Известные носители:

 Николини, Джузеппе (1762—1842) — итальянский композитор.
 Николини, Марио (1912—1996) — итальянский футболист, нападающий, полузащитник.
 Николини, Марко (род. 1970) — политический деятель Сан-Марино, капитан-регент Сан-Марино в 2021 году.